Holstendorf ist
 ein Ortsteil der Gemeinde Ahrensbök, Kreis Ostholstein, Schleswig-Holstein
 ein Ortsteil der Gemeinde Klein Nordende, Kreis Pinneberg, Schleswig-Holstein, zum Teil auch zur Gemeinde Seester zugehörig 
 eine ehemals eigenständige Gemeinde im Kreis Herzogtum Lauenburg, Schleswig-Holstein, 1971 eingemeindet nach Groß Sarau